St. Francis River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Francis River Bridge (Lake City, Arkansas), NRHP-ID 90000515
 St. Francis River Bridge (Madison, Arkansas), NRHP-ID 90000516